

Geografia 
 Casto – comune italiano della Lombardia
 Monte Casto – montagna delle Alpi Biellesi, in Piemonte

Onomastica
Casto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Casto – condottiero gallico e gladiatore
 Casto – generale bizantino
 Lucio Artorio Casto – militare romano
 Immanuel Casto – musicista e cantante italiano
 Casto Espinosa Barriga – calciatore spagnolo

Santi e beati 
 Casto e Secondino – vescovi e martiri commemorati il 1º luglio
 Casto ed Emilio – martiri commemorati il 22 maggio
 San Casto – martire del IV secolo con i fratelli Primiano e Firmiano